Příjmení Hecker nosí více významných osobností:

 August Hecker (1871–1936) – československý politik německé národnosti
 Cvi Hecker (* 1931) – izraelský architekt polského původu
 Tim Hecker (* 1974) – kanadský hudebník